Hull [hal] může znamenat:

příjmení
 Brett Hull (1964) – kanadský hokejista
 Bobby Hull (1939) – kanadský hokejista
 Clark Leonard Hull (1884–1952) – americký psycholog
 Cordell Hull (1871–1955) – americký politik

jiné významy
 Kingston upon Hull, často jen zkráceně pouze Hull – město a samostatná správní jednotka v Anglii
 Hull (Québec) – bývalé město v Québecu v Kanadě, nyní součást města Gatineau
 Hull (volební obvod) – volební obvod v Québecu
 Hul – obec na Slovensku, v maďarštině Hull